Runanga är ett släkte av kräftdjur. Runanga ingår i familjen Ischyroceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Runanga